Gee – brytyjski system radionawigacyjny
 Gee – minialbum grupy Girls’ Generation
 „Gee” – singel grupy Girls’ Generation